«La Voix» fue la canción elegida por los suecos para que los represente en el Festival de la Canción de Eurovisión 2009 fue interpretada por la mezzosoprano Malena Ernman quien se alzó con el triunfo del Melodifestivalen en la edición del 2009 con un total de 182 puntos, pocos más que los que recibió la segunda. Fue compuesta por Fredrik Kempe, con la letra hecha por ambos. La canción fue por primera vez escuchada a nivel internacional el día 12 de mayo en la primera semifinal del Festival donde acabó en cuarta posición con 105 puntos. Cosa que su predecesora Charlotte Perrelli casi no consigue. La canción tiene partes en francés (el estribillo) y el resto está en inglés, aunque prevalece el primer idioma. En la final tuvo lugar el 16 de mayo de 2009 y Suecia acabó en 21 posición con un total de 35 puntos.

Canciones de Eurovisión 2009
Canciones de Eurovisión de Suecia
Canciones de 2009